Point of Sale steht für:

 Verkaufsort, der Ort des Verkaufs (z. B. im Einzelhandel oder in der Gastronomie)
 Kassenarbeitsplatz
 Kassensystem / Point-of-Service-System

Siehe auch:
 POS-Terminal